In 1905/06 werd het negende Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BFC Hertha 92 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Als titelverdediger was ook BTuFC Union 92 geplaatst. De club versloeg FuCC Eintracht Braunschweig en Dresdner SC. Hertha versloeg Schlesien Breslau en werd dan door VfB Leipzig verslagen. Union versloeg Victoria Hamburg en werd dan door 1. FC Pforzheim verslagen.

1. klasse

2. Klasse

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1905/06